Municipio de Myatt puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Myatt (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Myatt (condado de Howell, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Howell.